Nonsuch je lahko:
Nonsuch (album) - XTC
Nonsuch Palace
USS Nonsuch
Nonesuch Records
 HMS Nonsuch